Референдумы в Швейцарии проходили 8 февраля, 17 мая, 27 сентября и 30 ноября 2009 года. В феврале прошёл референдум о свободе передвижения для работников Болгарии и Румынии, который был одобрен. В мае проводились референдумы по введению биометрических паспортов и по предложению «Будущее за комплиментарной медициной». Оба предложения были одобрены. В сентябре проходили референдумы по повышению налога на добавленную стоимость и по введению народных инициатив. Оба референдума были одобрены. В ноябре прошли референдумы по запрещению строительства новых минаретов, по экспорту вооружений и по использованию налога на авиационное топливо. Запрет на стриоительство минаретов и предложение о налоге на авиационное топливо были одобрены, а предложение о запрете на экспорт швейцарской военной техники было отклонено.

Февраль

Свобода передвижения рабочей силы в Европейском союзе

Май

Биометрические паспорта

Комплиментарная медицина

Сентябрь

Повышение налога на добавочную стоимость

Принятие решения не вводить народное предложение

Ноябрь

Запрет на строительство минаретов

Запрет на экспорт вооружений

Налог на авиационное топливо

Примечания

Ссылки 
 Direct Democracy, 2009

Швейцария
2009 год в Швейцарии
2009